Yongxin bezeichnet:

 Yongxin (永新县), Kreis der bezirksfreien Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Yongxin (Qijiang) (永新镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qijiang der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, Volksrepublik China
 Yongxin (Santai) (永新镇), Großgemeinde im Kreis Santai der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan

 Yongxin (Jingyuan) (永新乡), Gemeinde im Kreis Jingyuan der bezirksfreien Stadt Baiyin in der chinesischen Provinz Gansu